Члены особых троек НКВД СССР — список членов троек НКВД СССР. Список основан на ряде источников:

 Составы троек НКВД—УНКВД 1937—1938 гг., созданных для рассмотрения дел арестованных в ходе массовой операции по приказу НКВД СССР № 00447 от 30 июля 1937 г. Материал подготовлен Н. Петровым и Н. Сидоровым для альманаха Международного фонда «Демократия» (фонда Александра Яковлева).
 Составы троек в 1937−1938 годах. Переработанная версия предыдущего материала в справочнике «Кадровый состав органов государственной безопасности СССР».

В список не включены персоналии, статей о которых нет в Википедии.

Содержание

Союзные республики СССР 

 Азербайджанская ССР
 Армянская ССР
 Белорусская ССР
 Грузинская ССР
 Казахская ССР
 Киргизская ССР
 Таджикская ССР
 Туркменская ССР
 Узбекская ССР
 Украинская ССР

РСФСР 

 Башкирская АССР
 Бурят-Монгольская АССР
 Дагестанская АССР
 Кабардино-Балкарская АССР
 Калмыцкая АССР
 Карельская АССР
 Коми АССР
 Крымская АССР
 Марийская АССР
 Мордовская АССР
 АССР Немцев Поволжья
 Северо-Осетинская АССР
 Татарская АССР
 Удмуртская АССР
 Чечено-Ингушская АССР
 Чувашская АССР
 Азово-Черноморский край
 Алтайский край
 Архангельская область
 Вологодская область
 Воронежская область
 Восточно-Сибирская область
 Горьковская область
 Дальневосточный край
 Западная область
 Западно-Сибирский край
 Ивановская область
 Иркутская область
 Калининская область
 Кировская область
 Краснодарский край
 Красноярский край
 Куйбышевская область
 Курская область
 Ленинградская область
 Магадан (Дальстрой)
 Московская область
 Ойротская АО
 Омская область
 Орджоникидзевский край
 Оренбургская область
 Орловская область
 Ростовская область
 Рязанская область
 Саратовская область
 Свердловская область
 Северная область
 Смоленская область
 Сталинградская область
 Тамбовская область
 Тульская область
 Челябинская область
 Читинская область
 Ярославская область

Члены особых троек НКВД СССР

Примечания 

 
Списки персоналий по роду деятельности